L’expression Grande muraille verte peut désigner :
 la Grande muraille verte en Chine, un projet de plantations, lancé à la fin des années 1970, visant à contenir l’avancée du désert de Gobi ;
 la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel, en Afrique, une initiative de l’Union africaine pour assurer un développement rural durable au nord et au sud du Sahara.